Schneegrund ist eine geographische Bezeichnung:
 Landschaftsgebiet im Deister, Niedersachsen, Deutschland
 Schneegrund, bis 1938 Blindgallen, Kreis Goldap, Ostpreußen, jetzt: Błąkały, Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen